Лазаревичи:

 Лазаревичи — династия сербских правителей.
 Лазаревичи — малороссийские дворянские роды.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Лазаревичи — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лазаревичи — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.